

Cinema 
 Kraj – film del 2010 diretto da Aleksej Efimovič Učitel'

Geografia 
 Kraj – termine utilizzato per riferirsi a nove entità federali della Russia
 Kraj – villaggio nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
 Kraj Nord-Occidentale – unità di suddivisione dell'Impero russo

Persone 
 Rudolf Kraj (1977 – ) – ex pugile ceco